Het wereldkampioenschap superbike van Brno 2011 was de achtste ronde van het wereldkampioenschap superbike en de zevende ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2011. De races werden verreden op 10 juli 2011 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport
De race, die gepland stond over een lengte van 18 ronden, werd in de laatste ronde afgebroken vanwege crashes van Robbin Harms en Ondřej Ježek. De stand aan het einde van de vijftiende ronde vormden uiteindelijk de uitslag van de race.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2011
Brno